

Société 

 Le soutien humanitaire ;
 Le soutien politique ;
 Le soutien scolaire ;
 Le soutien social.

Musique 

 Le soutien, une technique de chant.
 Sur certains pianos, la pédale de soutien est la pédale centrale.

Voir aussi 

 Un soutien-gorge